Park Jung-Bae (19 de fevereiro de 1967) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor, retirado do futebol.

Carreira 
Park Jung-bae fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol